DEM je lahko:
 Dravske elektrarne Maribor, slovensko energetsko podjetje
 nemška marka, nekdanja nemška denarna valuta
 digitalni model višin (angleško digital elevation model)